Monastir (Sardenya), vila de Sardenya pertanyent a la província de Sardenya del Sud 
 Monastir (Tunísia), ciutat costanera de Tunísia, capital de la governació de Monastir
 Monastir (Rússia), vila del territori de Perm, a Rússia
 Monastir, antic nom otomà de l'actual ciutat de Bitola, a Macedònia del Nord
 Governació de Monastir, divisió administrativa de Tunísia, a la part central de la costa oriental del país, limita amb la governació de Sussa al nord i la governació de Mahdia al sud